Санта Роса де Лима има више значења:

 Санта Роса де Лима (Сан Хосе де Грасија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Санта Роса де Лима (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Роса де Лима (Тапилула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Роса де Лима (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Роса де Лима (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Роса де Лима (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Роса де Лима (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Роса де Лима, Ла Баранка (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Роса де Лима (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Роса де Лима, Охо де Агва (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Роса де Лима (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Роса де Лима (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Санта Роса де Лима (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Санта Роса де Лима, Санта Роса (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Санта Роса де Лима (Запотитлан Таблас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Санта Роса де Лима (Кокула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Роса де Лима (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Роса де Лима, Санта Роса (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Роса де Лима (Ел Оро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Санта Роса де Лима, Ел Армадиљо (Хосе Систо Вердуско), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Роса де Лима (Сан Хуан Лачао), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Роса де Лима (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Роса де Лима (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Роса де Лима, Ранчо Трухеке (Куапијастла де Мадеро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Роса де Лима, Санта Роса Побладо (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Санта Роса де Лима (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Санта Роса де Лима (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Санта Роса де Лима (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Роса де Лима (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Роса де Лима (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Роса де Лима (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санта Роса де Лима (Транкосо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику